Praça Tiradentes (Belo Horizonte)
Praça Tiradentes (Curitiba)
Praça Tiradentes (Ouro Preto)
Praça Tiradentes (Rio de Janeiro)
Ou ainda
Praça Tiradentes (álbum) - de Odair José

Desambiguação